Балькявичюс () — литовская фамилия. Её женские варианты Балькявичене (; замужняя женщина) и Балькявичюте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Балькявичюс, Юрас (род. 1954) — литовский архитектор.
 Балькявичюс, Йонас Зямвалдас (1923—2000) — литовский языковед.